Johann Auffenwerth (1670-1728) – ceramista e decoratore tedesco
 Sabina Auffenwerth (1707-1782) – ceramista e decoratrice tedesca